Бленда ― деталь оптических приборов.
 Бленда ― героиня скандинавской мифологии.
 Бленда ― архитектурный элемент.